Ункильо () — город и муниципалитет в департаменте Колон провинции Кордова (Аргентина).

История 
Город возник как место, где жители Кордовы строили домики для летнего отдыха.

Знаменитые уроженцы 
 Давид Налбандян (род.1982) — аргентинский теннисист, экс-третья ракетка мира в одиночном разряде.

Примечания 

Города провинции Кордова (Аргентина)